Miralda ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Miralda (* 1942), spanisch-französisch-amerikanischer Objektkünstler, Fotograf und Videokünstler
 Enrique Miralda († 2010), honduranisch-mexikanischer Bildhauer